Mike Rucinski ist der Name folgender Personen:
* Mike Rucinski (Eishockeyspieler, 1963) (Michael S. Rucinski; * 1963), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mike Rucinski (Eishockeyspieler, 1975) (Michael Jason Rucinski; * 1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mike Rucinski (Eishockeyspieler, 1976) (* 1976), US-amerikanischer Eishockeyspieler